Алекса́ндр Корешко́в: Корешков, Александр Геннадьевич (род. 1968) — казахстанский хоккеист.
 Корешков, Александр Иванович (род. 1952) — советский футболист, тренер.